Joe Garagiola peut désigner :

 Joe Garagiola, Sr. (1926-2016), joueur et commentateur américain de baseball.
 Joe Garagiola, Jr. (1952-), directeur général et exécutif de la Ligue majeure de baseball.